

Patronyme

 Albert Rehm (1871-1949), philologue allemand.
 Dieter Rehm (1974- ), un gymnaste suisse.
 Ernst Rehm (1860-1945), psychiatre allemand.
 Fritz Rehm (1871-1928), peintre, illustrateur, affichiste et designer allemand.
 Jean-Pierre Rehm, un critique cinématographique français.
 Louis Rehm (1814-1885), un homme politique français.
 Rüdiger Rehm (1978- ), un joueur de football allemand. 
 Wolfgang Rehm (1929-2017), un musicologue allemand.